Wishaw (North Lanarkshire), stad in Schotland
Wishaw (Warwickshire), plaats in Engeland